Ве́ніс (, ) — англійська назва Венеції, а також найменування низки населених пунктів, названих на честь цього італійського міста:

Веніс — квартал у Лос-Анджелесі
 Веніс — місто в штаті Флорида
 Веніс — місто в штаті Іллінойс
 Веніс — невключена територія в штаті Луїзіана
 Веніс — невключена територія в штаті Міссурі
 Веніс — переписна місцевість у штаті Небраска
 Веніс — місто в штаті Нью-Йорк
 Веніс — колишня назва переписної місцевості Росс у штаті Огайо
 Веніс — невключена територія в штаті Юта

Веніс — сільце в провінції Альберта

Див. також 
 Венеція (значення)
 «Star of Venice» — круїзний лайнер, збудований у Норвегії у 1953 році (розібраний у 2001)